Адам Рапацький (24.12.1909, Львів -10.10.1970, Варшава) — польський політик, економіст і дипломат. 
 Богдан Рапацький - український спортсмен, Універсальний кулачний бій Ю. А. Кострова.